Kunick ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Kunick (* 1975), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Klaus Kunick (1929–2004), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Konrad Kunick (1940–2021), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Kunik
 Kunig